

Bassin de 25 mètres

Notes et références 

Relais
Quatre nages